Neue Ära steht für:
Neue Ära (Preußen), politische Periode der preußischen Geschichte
Neue Ära (Jaunais laiks) ehemalige liberal-konservative Partei in Lettland 
Neue Ära, politische Reformzeit ab 1859 im Königreich Bayern, ab 1860 in Österreich sowie im Großherzogtum Baden, siehe Neue Ära (Preußen) #Außerhalb Preußens

Siehe auch:
 Die Neue Epoche
 Die Neue Zeit